Інформатор — людина, що надає привілейовану або секретну інформацію іншій людині або організації.

Фільми 

 Інформатор (фільм, 1912) () — американська короткометражна драма режисера Девіда Гріффіта.
 Інформатор (фільм, 1929) () — британський фільм-драма режисера Артура Робісона.
 Інформатор (фільм, 1935) () — американська драма режисера Джона Форда.
 Інформатор (фільм, 1982) () — французька кримінальна драма режисера Боба Свейма.
 Інформатор (фільм, 1997) () — фільм-драма спільного виробництва США та Ірландії (реж. Джим Макбрайд).
 Інформатор (фільм, 2009) () — американський фільм-трилер з елементами чорної комедії реж. Стівена Содерберга.

 Інформатори (фільм, 1963) () — британська кримінальна драма режисера Кена Еннакіна.
 Інформатори () — кримінальна драма режисера Грегора Джордана (США, 2008).